Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Wojciech Kowalski 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Adrian Voinea (primo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Johan Van Herck (Campione)
 Kris Goossens (secondo turno)

 Assente
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Daniele Musa (quarti di finale)
 Filip Dewulf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1995